Голова́новка — топоним:

Казахстан 
 Головановка — прежнее название села Костобе Байзакского района Жамбылской области.

Россия 
 Головановка — село в Черемисиновском районе Курской области.
 Головановка — село в Целинском районе Ростовской области.
 Головановка — река,  приток Белой Холуницы.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Головановка — село в Белогорском районе.